Президентските избори в Турция през 2000 г. са 10 по ред избори за президент на Турция. 3–ти тур от изборите се състои на 5 май 2000 г. Изборите печели независимия кандидат – Ахмед Неджет Сезер.

Резултати

Източници 

2000
Избори през 2000 година
2000 година в Турция